È l'ideatore del Progressive Fighting Sistema
⏰ (PFS).

All'età di 7 anni comincia ad interessarsi alle arti marziali. A 10 anni si allena duramente nel Taekwondo, ricevendo la cintura nera a 14. Negli anni seguenti si esercita in molteplici discipline, tra cui Kenpō, diversi stili di Kung Fu ed Escrima, fino ad arrivare al Jeet Kune Do (JKD) di Lee Jun Fan, sotto la guida del più famoso allievo proprio di si-fu Lee, Dan Inosanto. Nel 1988 riceve il grado di Senior Full Instructor da si-fu Inosanto, e comincia ad insegnare la sua versione di JKD, sotto il nome di PFS.

Progressive Fighting System
Progressive Fighting System (PFS) è un sistema di combattimento creato da Paul Vunak e basato sul Jeet Kune Do.

Il PFS è considerato un sistema molto efficace in combattimenti da strada, con l'importanza data alle testate, ginocchiate, gomitate ed al trapping. Queste tecniche formano la base di quello che è il RAT program, il sistema di combattimento insegnato a forze speciali americane, sviluppato proprio con l'aiuto di Vunak. Vunak ha sempre sostenuto che il JKD non insegna tecniche superiori, ma sviluppa un combattimento efficace e attributi superiori. Non ci sono tecniche superiori nelle arti marziali, bensì metodi di allenamento superiori. Sempre stando a ciò che sostiene Vunak, le tecniche di JKD sono prese da altre arti marziali. L'obiettivo è quello di usare una tecnica per il più breve tempo possibile, finché la portata o la situazione non cambia, richiedendo un'altra tecnica, possibilmente di un'altra arte marziale. Questo vale anche per le tecniche ideate proprio da Vunak, come lo straight blast tirato in avanzamento rapido (a travolgere l'avversario) e le tecniche di headbutt, da usare solo ed esclusivamente quando la situazione lo permette. Caratteristica peculiare del PFS è anche l'utilizzo di protezioni pesanti durante gli allenamenti per quelli che vengono definiti crash test ovvero delle prove di aggressione a pieno contatto.